O Dassault Mystère foi um caça a jato francês desenvolvido pela Dassault Aviation na década de 1950.

História
Depois do sucesso alcançado com o Ouragan, a Dassault iniciou os estudos de uma aeronave mais avançada baseada nele, o Mystère.

O primeiro protótipo era essencialmente um Ouragan com asas na inclinação de 30 graus e cauda modificada. Dois outros protótipos foram construídos impulsionados por um turbojato Rolls-Royce Tay 250, uma versão atualizada do Rolls Royce Nene, com 28,0kN de potência. O primeiro voo ocorreu no início de 1951.

Em seguida, foram construídos dois protótipos do Mystère IIA, impulsionados pela Rolls Royce Tay e armados com quatro canhões 20mm. Este foi o primeiro avião francês a romper a velocidade do som em mergulho, a 28 de outubro de 1951.

Na sequência, foram produzidos quatro Mystère IIB, com dois canhões de 30 mm DEFA.

Uma série de pré-produção de onze aeronaves foi fabricada e denominada de Mystère IIC. Nove destas receberam o turbojato SNECMA Atar 101C com 24,5kN de potência, e duas, o Atar 101F, 37,3kN de potência.

A Força Aérea Francesa encomendou 150 Mystère IIC. Estes entraram em operação em outubro de 1954. As aeronaves de produção foram configuradas com dois canhões DEFA de 30mm e com o turbojato Atar 101D com 29,4kN.

Como a evolução das aeronaves na época foi extremamente rápida, quando o último Mystère IIC foi entregue em 1957, o modelo já estava relegado a funções de treinamento, nas quais foi empregado até 1963. O Mystère IIC transformou-se em um caça interino, não tendo sido exportado, nem usado em combate, enquanto que o Dassault Mystère IVA entrava em operação.

Existiu apenas um protótipo do Mystère III, ou mais precisamente o Mystère IIIN, derivado de experimentos com o Ouragan. Um dos protótipos do Ouragan foi reconstruído como caça noturno, mas o projeto foi abandonado.

Ligações externas

Mystere
Aviões produzidos na França
Aviões militares de caça
Aviões militares a jato
Aviões monoplanos
Aviões monomotor
Aviões militares de suporte aéreo